Existen 2 torneos del circuito ATP Challenger Series disputados en Astaná.
Por orden alfabético:

 Astana Cup

 President's Cup 

 Astana Challenger